González Pérez puede referirse a:

Personas 

 Aurelio González Pérez; ingeniero químico, filólogo, catedrático y académico mexicano.
 Domingo González Pérez, político costarricense.
Eva González Pérez, abogada española y neerlandesa.
 Francisco Javier González Pérez; futbolista español, más conocido como Fran González.
 José María González Pérez, ciclista español.
 Julio Raúl González Pérez, entrenador de fútbol español.
 Lutgarda González Pérez, ajedrecista española.
 Miguel González Pérez, exjugador y entrenador de fútbol español.
 Tomás González Pérez; escritor, dramaturgo, guionista, actor, director teatral, cantante, y pintor cubano.
 Yoanka González Pérez, ciclista cubana.